Чикавастла има више значења:

 Чикавастла (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чикавастла (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику